Alexandre Carrier (hockey sur glace, 1991), né en 1991, joueur de hockey sur glace canadien
 Alexandre Carrier (hockey sur glace, 1996), né en 1996, joueur de hockey sur glace canadien